Александр Степанович Тарачков (1819—1870) — российский естествоиспытатель, ,  и ; статский советник. В статье кандидата политических наук А. И. Кондратенко говорится, что об этом человеке спустя полвека после смерти совершенно искренне говорили: «своего рода Ломоносов для нашего края во всех областях местного исследования».

Биография

Александр Тарачков родился в 1819 году; по окончании гимназии получил, вместе с младшим братом Николаем, высшее образование в Императорский Московском университете, где окончил физико-математический факультет; среди его учителей были К. Ф. Рулье, Г. Е. Щуровский и М. Ф. Спасский. 

В 1843 году он занял должность наставника-наблюдателя и преподавателя естественной истории и физики при Орловском Бахтина кадетском корпусе (Николай Тарачков также стал преподавателем, но в Воронежском Михайловском кадетском корпусе) и оставался в этой должности до 1864 года. Вместе с тем он редактировал неофициальную часть «Орловских губернских ведомостей» и состоял секретарем Орловского статистического комитета. 

С 1864 года под его редакцией ежегодно издавались «Памятные книжки Орловской губернии». А. С. Tарачков много работал над изучением Орловской губернии. Им исследованы и описаны топография, климатические условия, почва и фауна различных уездов Орловской губернии. Несколько его статей посвящены вопросам сельского хозяйства, торговли и промышленности в той же губернии и обработке собранного им статистического материала. 

В конце 1860-х годов Александр Степанович Тарачков назначен был членом экспедиции по исследованию хлебной производительности и торговли в Российской империи, причем ему поручено было обследование Центрального района, то есть губерний Московской, Тульской, Владимирской и частей Курской, Орловской и Рязанской. Для исполнения данного ему поручения он объехал свой район и представил предварительный отчет в 1869 году, помещенный в «Известиях Императорского Русского Географического Общества» (т. V, отд. II). Он хотел представить и полный отчет и работал над его составлением в течение 1870 года, но смерть помешала ему довести этот труд до конца. 

Александр Степанович Тарачков умер 19(31) декабря 1870 года в чине статского советника.

Библиография
 
Большинство своих исследований Тарачков поместил в «Орловских губернских ведомостях»; среди них: 

 «Топографическое положение, климат, почва и леса Орловского уезда» (1856, № 24 и 27; перепечатка из «Газеты лесоводства и охоты»);
 «Отчего в Орле бывают большие пожары?» (1859, № 11);
 «О причинах уменьшения дичи в окрестностях Орла и наблюдения над весенними и осенними ее перелетами» (1859, № 8—10, 13, 14);
 «Карачевские леса» (1859, № 22—24; перепечатка из «Газеты лесоводства и охоты», № 3, 4 и 6);
 «Очерк нынешнего состояния лесов и лесных пород в Орловской губернии» (1859, № 26 и 27);
 «Отчет по акклиматизации животных и растений, читанный 5 ноября 1860 года в годичном заседании Орловского отдела» (1861, № 17 и 18; перепеч. из «Акклиматизации», т. IІ, вып. 6); 
 «Геогностические и гидрологические условия Орла в гигиеническом отношении» (1861, № 37; отдельный оттиск, Орел 1861);
 «Путевые заметки по Орловской и соседним с ней губерниям» (1861, № 1, 2, 4, 6, 8, 11—14; 1862. № 46, 48, 49 и 51, отд. Орел 1861—62);
 «Общество взаимного страхования, как вернейшее средство для обеспечения народного благосостояния от пожаров» (1862, № 32);
 «Путевые заметки» (1863, № 1, 3, 5, 8, 11, 17 и 18);
 «Опыты над торфом, находимым в Кромском уезде» (1864, № 2);
 «Отчет о путешествии по уездам придеснинского бассейна Орловской губернии для статистических исследований в 1863 г.» (1865, № 1, 2, 4—8, 10, 15 и 16);
 «Полезные в техническом отношении ископаемые произведения Елецкого уезда» (1865, № 31);
 «Отчет о путешествии по уездам Сосненского бассейна Орловской губернии для статистических и геогностических исследований» (1866, № 1—5, 7, 9 и 10);
 «Ископаемые богатства в Брянском уезде» (1868, № 2);
 «Торговля и главные ее предметы в г. Мценске» (1868, № 9—12, 15);
 «Анализы пыли с дорог, вымощенных самородом в Орловской губернии, произведенные Шмидтом» (1868, № 21);
 «О состоянии торговли и промышленности в городах Болхове, Малоархангельске, Кромах и Дмитровске» (1869, № 2, 4, 8, 9, 11, 12, 22—24). 

Кроме того, он поместил в «Памятной книжке Орловской губернии» (1804, стр. 1—80) «Материалы для истории торговли и промышленности в Орловской губернии» и издал отдельно: «Сады и садоводство в Орловской губернии» (1858) и «Орловская флора» (1862).

Примечания

Литература 
 «Орловские Губернские Ведомости», 1870, № 52. 
 Остен-Сакен Ф. Р. «Отчет Имп. Русского Географического Общества за 1870 г.», СПб. 1871, стр. 11. 
 «Орловские Губернские Ведомости», 1876, № 78, 81, 84, 85, 86, 87. 
 Ламбины П. и Б. «Русская историческая библиография за 1859 год», СПб. 1868.
 Межов В. И. «Литература русской истории за 6 лет, 1859—1864 гг.», СПб. 1865, т. І, стр. 190, № 3006.

Ссылки 
 ОРЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ И СТАНОВЛЕНИЕ НАУЧНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Орловского кадетского корпуса
Статские советники